

Cinema 
 The Mask – cortometraggio muto del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Mask – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Mask – film muto del 1918 diretto da Thomas N. Heffron
 The Mask – film muto del 1921 diretto da Bertram Bracken
 La maschera e l'incubo (The Mask) – film canadese del 1961
 The Mask - Da zero a mito (The Mask) – film statunitense del 1994
 The Mask 2 (Son of the Mask) – film statunitense del 2005, sequel del film del 1994

Fumetti 
 The Mask – fumetto della Dark Horse Comics
 The Mask – serie animata basata sul fumetto e sul film del 1994
 The Mask – videogioco basato sul film del 1994

Pagine correlate 
 Mask
 Masks